Новожанове — вантажна станція Харківського залізничного вузла Південної залізниці у місцевості Новожанове
 Новожанове — місцевість у Харкові у південній частині міста. Колишня назва — Основа